Il rôstôn all'albese è un piattro tradizionale di Alba, in Piemonte (Italia). Si tratta di un secondo piatto a base di un filetto "di sanato" (ovvero proveniente da un vitello che viene castrato e fatto ingrassare fino a quando raggiunge un certo peso) insaporito con il tartufo bianco, che conferisce all'alimento un profumo delicato.

Preparazione 
Dopo aver pulito un tartufo, tagliarne la metà a pezzetti e infilare questi all'interno dei buchi di un filetto precedentemente forato. Legare la carne e inserire del rosmarino fra la carne e lo spago. Far soffriggere del burro con l'olio, mettere la carne nel recipiente e rosolarla. Unire alla carne il sedano, le carote, l'alloro e cuocere per un'ora e mezza. Durante la cottura, bagnare il filetto con del vino bianco. Setacciare il contenuto della casseruola, e rimettere in essa la carne e il passato. Aggiungere i funghi e l'altra metà del tartufo. Continuare la cottura per altri tre quarti d'ora insaporendo l'alimento con la panna e altro vino bianco.

Note

Voci correlate 
 Brasato al barolo

Piatti a base di manzo
Piatti a base di tartufi